Мемориальный парк «Победа» расположен на высоком берегу Волги в г. Чебоксары на ул. Зои Яковлевой. Площадь — 30 га.

На территории парка находятся:
 Монумент Воинской Славы с Вечным огнём,
 Аллея памяти,
 памятники воинам-интернационалистам,
 солдатам, погибшим в Чечне,
 ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС,
 Часовня памяти Святого Иоанна,
 Музей боевой техники,
 Каскадный фонтан,
 Аллея Героев,
 Храм-часовня Святого Иоанна Воина.

История 
Мемориальный парк «Победа» реорганизован по распоряжению главы администрации г. Чебоксары от 25 марта 2003 года "О реорганизации МУК «Мемориальный парк „Победа“ и МУК Дворец культуры им. П. П. Хузангая путём слияния».

Источники 
 Чебоксары. Шупашкар / Сост. В. А. Иванова, М. М. Черняховский. — Чебоксары, 1983.

Ссылки 
 Мемориальный парк «Победа» 

Сады и парки Чебоксар
Памятники Чебоксар
Победа